Дмитрий Игнатьев:
 Игнатьев, Дмитрий Константинович (1903—1981) — советский военный деятель, контр-адмирал, участник Великой Отечественной войны.
 Игнатьев, Дмитрий Львович (1771—1833) — российский командир эпохи наполеоновских войн, генерал-майор.